Бій за Ізюм (1918)
 Ізюм-Барвінківська операція
 Бої за Ізюм (2022)